Стур-Дигора () — село в Ирафском районе Республики Северная Осетия-Алания. Административный центр Стур-Дигорского сельского поселения.

География 
Село расположено по левобережью реки Урух, у реки Харесидон при впадении притока Карау, в 47 км к югу от районного центра — Чикола и в 120 км к юго-западу от города Владикавказ.

Население

Инфраструктура 
Поликлиника.

Часовня иконы Божией матери «Взыскание погибших».

Достопримечательности 
 Объекты культурного наследия федерального значения (археология):
 Грунтовые погребения
 Склепы

 Объект культурного наследия федерального значения (архитектура):
Жилое здание — замок (галуан) Кодзасова Койбая, средние века

 Объекты культурного наследия регионального значения (архитектура)
Архитектурный комплекс:
 Горский дом Будаева Сандыра
 Горский дом Гобеева Уараза
 Сторожевая башня Туриева Гаппо
 Сторожевая башня Хамицаевых
 Святилище во имя Святого Георгия

Транспорт 
Проходит автодорога регионального значения 90 ОП РЗ 90К-004 Чикола-Мацута-Коми-Арт.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Ирафского района